Outcore é uma banda de rapcore de São Gonçalo, formada em janeiro de 2010 trazendo ao publico som autoral que variam de letras sérias a letras descontraídas, com humor, sarcasmo e atitude.

História 

Idealizada por Cristiano Core, vocalista e principal compositor,a banda começa a dar seus primeiros passos quando 
Cris convida Arc a iniciar o projeto tocando contra-baixo, e Arc ao encontrar com Lohan em uma sexta-feira na 
praça da Chico Mendes, decide convidá-lo à se juntar a banda, uma vez que eles dois já tinham formado uma outra banda anteriormente.
Inicialmente a banda era intitulada com Overcore, mas devido à existência desse nome, adaptou-se para Øutcore.
A grande duvida no inicio da carreira de shows foi tocar ou não tocar covers, muitas pessoas insistiam em dizer que os covers eram 
essenciais para uma banda crescer, mas depois de muitas conversas a banda decidiu crescer em cima do próprio nome, 
tornando o autoral uma característica da banda que agradou e muito seu publico que se multiplicou rapidamente em pouco tempo.
Humor, sarcasmo, atitude, descontração e seriedade marcam a temáticas de suas musicas que não se prendem a um estilo e 
falam de diversos temas, criando músicas tão ecléticas quanto seus próprios integrantes.Com o tempo sua formação passou de uma guitarra 
para duas guitarras, incluindo Káas a segunda guitarra, expandindo a capacidade de variação devido as diferentes influencias dos guitarristas.

Integrantes

Formação atual 

Asami "samy" vocal 
 Cristiano "Cris Core" - vocal
 Jonathas "Arc" - baixo
 Cassiano "Cas" - guitarra
 Wagner "Wagner" - bateria
 Yago - guitarra

Bandas do Rio de Janeiro (estado)
Bandas de rapcore
Bandas formadas em 2010